Santa Croce (ital. „Svatý kříž“) může být:

 Santa Croce (sestiere) – městská část Benátek
 Santa Croce (Florencie) – kostel ve Florencii
 Bazilika Svatého Kříže v Jeruzalémě (Santa Croce in Gerusalemme) – kostel v Římě
 Santa Croce in via Flaminia – kostel v Římě
 Santa Croce in Fossabanda – kostel v Pise
 Papežská univerzita Svatého Kříže v Římě

Externí odkazy